Frédéric Brun peut désigner :

 Frédéric Brun (1957-), un ancien coureur cycliste français ;
 Frédéric Brun (1960-), un écrivain français ;
 Frédéric Brun (1988-), un coureur cycliste français ;
 Frédéric Joseph Brun (1874-?), un intendant général français.